Körner (Thüringen), een gemeente in Duitsland
Robert Körner, voetballer in Oostenrijk
Theodor Körner (bondspresident), bondspresident van Oostenrijk
Theodor Körner (tekstdichter), tekstdichter